Behler ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Behler (1928–1997), deutscher Philosoph
 Gabriele Behler (* 1951), deutsche Politikerin (SPD)
 Hubert Behler (1927–2010), deutscher Kommunalbeamter

Siehe auch:
 Beeler
 Bähler
 Beler